Платтер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Платтер, Бруно (1944) — великий магистр Тевтонского ордена.
 Платтер, Гюнтер (1954) — австрийский государственный деятель и политик.
 Платтер, Феликс (1536—1614) — швейцарский медик, естествоиспытатель.